Ramiro Mendoza puede referirse a:

Ramiro Mendoza, beisbolista panameño.
Ramiro Mendoza Zúñiga, ex contralor general de la República de Chile.